Moldawische Botschaft in Deutschland steht für:

 Moldauische Botschaft in Berlin
 Moldauische Botschaft in Bonn, siehe Liste der diplomatischen Vertretungen in Bonn #Moldau